Agència Espacial Europea, agència de la Unió Europea dedicada a l'exploració espacial
 Agència Europea de Medi Ambient (del seu nom en francès Agence Européenne pour l'Environnement), agència de la Unió Europea per a temes de medi ambient
 Àrea Econòmica Europea, acord de mercat únic entre els països de la Unió Europea i els de l'Associació Europea de Lliure Comerç
 Autoritat d'Energia Elèctrica, empresa pública responsable de l'energia elèctrica a Puerto Rico
 Associació Empresarial Eòlica, associació professional de les empreses productores d'energia eòlica d'Espanya
 Auñamendi Eusko Entziklopedia, enciclopèdia en línia de temes relacionats amb l'entorn cultural basc
 Associació d'Escriptors d'Euskadi, associació professional d'escriptors del País Basc
 Adult Entertainment Expo, fira anual de la indústria pornogràfica, organitzada per Adult Video News a Las Vegas (Estats Units)
 AEE també és el codi OACI d'Aegean Airlines, aerolínia amb seu a Atenes, Grècia